Pselionema är ett släkte av rundmaskar. Pselionema ingår i familjen Ceramonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Pselionema